Taunusbahnhof bezeichnet

 den historischen Frankfurter Endbahnhof der Taunusbahn, siehe Frankfurt Taunusbahnhof
 den historischen Wiesbadener Endbahnhof der Taunusbahn, siehe Wiesbaden Taunusbahnhof